Гальваномагнитные эффекты — совокупность эффектов, связанных с воздействием магнитного поля на электрические свойства проводников (металлов и полупроводников), по которым течёт электрический ток. Наиболее существенны гальваномагнитные эффекты в магнитном поле, которое направлено перпендикулярно току.

К гальваномагнитным эффектам относятся:
 Эффект Холла
 Магнетосопротивление
 Эффект Эттингсгаузена
 Эффект Нернста — Эттингсгаузена
 Гигантское магнитное сопротивление
 Эффект Риги — Ледюка

Литература